Irish Masters 2005 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 6  – 13 marca 2005 w Dublinie. Był to siódmy rankingowy turniej w sezonie 2004/2005.

W turnieju zwyciężył Anglik Ronnie O’Sullivan, który w finale pokonał Walijczyka Matthew Stevensa Maguire'a 10-8.

Główna drabinka turniejowa

Finał

Zobacz też 
 Irish Masters
 Światowy ranking snookerowy 2004/2005

Bibliografia 
 Wyniki turnieju

Rankingowe turnieje snookerowe
2005 w sporcie
2005 w Irlandii
Sport w Dublinie